Batinjani (Đulovac), naselje u općini Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Batinjani (Pakrac), gradsko naselje Pakraca, Požeško-slavonska županija